Metropol Cinema de Barcelona (Carrer de Llúria, 115)
 Teatre Metropol (Tarragona) de Tarragona
 Teatro Metropol (Bogotà) 
 Teatro Metropol (Milà) 
 Teatre Metropol (Munic), Alemanya
 Teatre Metropol (Viena) de Viena (Àustria)
 Teatre Metropol (Berlin) de Berlín (Alemanya)
 Metropol (còmic) Revista de còmics (1983-1984)